Aulis Sallinen – compositore finlandese
 Jere Sallinen – giocatore finlandese di hockey su ghiaccio
 Tyko Sallinen – pittore finlandese
 Tomi Sallinen – hockeista su ghiaccio finlandese